Stefan-Zweig-Platz steht für:
 Stefan-Zweig-Platz (Salzburg)
 Stefan-Zweig-Platz (Dornbach), Wien